Щитоноска шалфейная () — жук подсемейства щитоносок из семейства листоедов.

Распространение 
Распространён в Центральной Европе на запад до восточной части Франции, в Восточной Европе, на севере Италии, на Кавказе и в западной части Казахстана, также возможно встречается и в Турции.

Экология и местообитания 
Кормовыми растениями являются растения из семейства яснотковых (Lamiaceae): шалфей луговой (Salvia pratensis), шалфей мутовчатый (Salvia verticillata).

Субвидовые таксоны 
 Вариетет: Cassida canaliculata var. graminis Weise, 1893
 Вариетет: Cassida canaliculata var. immutabilis Gemminger & Harold, 1876

Примечания

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1781 году
Насекомые Евразии